Парфюмер. История одного убийцы (роман)
Парфюмер: История одного убийцы (фильм)